Церква святого архістратига Михаїла — парафія і храм греко-католицької громади Підволочиського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Качанівка Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
Наприкінці XVII століття згоріла стара дерев'яна церква, тому тодішня дідичка Ревуська у 1709 році збудувала спільну святиню для українців греко-католиків і поляків римо-католиків. Українці для богослужінь мали у храмі правий біте, поляки — лівий. Спільне користування тривало близько 150 років.

У 1848—1849 роках війтом села Качанівка був Палчук. За нього греко-католицька громада збудувала власну кам'яну церкву з баштовою дзвіницею за пожертвування людей і дідича. 21 листопада 1863 року в день святого Архистратига Михаїла церкву було освячено.

До 1946 року це була греко-католицька парафія. У 1946 році парафія і храм возз'єдналися з РПЦ.

У радянський період, починаючи з кінця 1950-х років і до виходу УГКЦ з катакомб, у с. Качанівка і м. Підволочиську проводив підпільні богослужіння ієромонах о. Йосиф Фаль. На початку 1991 року парафія відновила свою приналежність в лоні УГКЦ.

У лютому 2011 році єпископ Василій Семенюк привіз на парафію мощі святого Івана Хрестителя.

На парафії діють: Вівтарна дружина і братство «Апостольство молитви».

Богослужіння у храмі відбуваються почергово, тому що у 1991 році громада села конфесійно поділилася на парафії УГКЦ і УАПЦ (остання згодом перейшла в ПЦУ).

Парохи 
 о. Йосиф Рейтаровський (1914—1924),
 о. Михайло Присяжний (1924—1935),
 о. Іван Луб'янецький (1935—1950),
 о. Тарас Чернявський (1950—1966),
 о. Анатолій Барчук (1968—1990),
 о. Зиновій Гончарик,
 о. Михайло Валійон,
 о. Іван Пославський (1991—1998),
 о. Іван Козар (з 1998).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Качанівка (Тернопільський район)
Церкви Святого Архістратига Михаїла